Docter ist der Familienname folgender Personen:

 Mary Docter (* 1961), amerikanische Eisschnellläuferin
 Pete Docter (* 1968), amerikanischer Trickfilmregisseur
 Roald Docter, belgischer Archäologe 
 Sarah Docter (* 1964), amerikanische Eisschnellläuferin